Joelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Sofus Joelsen (1945–2009), grönländischer Politiker
 Walter Joelsen (* 1926), deutscher Zeitzeuge des Holocaust